Die Liste der Städte in Albanien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des südosteuropäischen Staates Albanien. Eine Übersicht über alle Gemeinden des Landes ist in der Liste der Gemeinden in Albanien zu finden.

Die Daten der Volkszählungen von 1989, 2001 und 2011 stammen vom Instituti i Statistikës (INSTAT). Schätzungen der Standesämter (gjendjes civile) der Städte und Gemeinden Albaniens liegen aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden zum Teil zwischen 30 und 80 Prozent über diesen Angaben. So schätzte das Standesamt Tirana die Einwohnerzahl der Hauptstadt 2001 auf 491.047, während INSTAT im gleichen Jahr bei der Volkszählung nur 343.078 Personen in den elf Stadtbezirken zählte.
Die Differenz beträgt 43 Prozent. Für Ende 2006 schätzte das Standesamt die Einwohnerzahl von Tirana auf 600.339.
Bei der Erfassung der Einwohner und beim Erstellen von Wählerlisten kommt es immer wieder zu Unregelmäßigkeiten. Fehler resultieren vor allem durch Doppelregistrierungen und Registrierungen von Personen mit unbekanntem Aufenthaltsort.

In der albanischen Sprache gibt es für jeden Ortsnamen zwei Varianten, die unbestimmte und die bestimmte Form (z. B. Berat und Berati).

Die untere Stufe der Verwaltungseinheiten in Albanien bilden die 61 Gemeinden (bashkia). Das Land war zudem in 36 Kreise (rrethi) gegliedert, die heute aber keine Verwaltungsaufgaben mehr haben. Die obere Verwaltungsgliederung sind die zwölf Qarke.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Albanien ist Tirana. Es konzentriert sich fast ein Drittel der Bevölkerung Albaniens in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die 65 Städte (vor der Gebietsreform von 2015), die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 14. April 1989 und 1. April 2001 und vom Oktober 2011 sowie die amtlichen Angaben der Lokalbehörden gemäß lokalen Registern (AZ, keine einheitlichen Zeitangaben); diese Zahlen weichen zum Teil erheblich ab von anderen statistischen Quellen und Wahlresultaten. Die letzte Spalte zeigt die Zahl der Bewohner der Bashkia nach der Gemeindereform von 2015 basierend auf den Zahlen von 2011, wobei diese meist auch große ländliche Gebiete im Umland umfassen. Aufgeführt sind zudem der Kreis und der Qark, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich – mit Ausnahme der letzten Spalte – auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung, AZ = Amtliche Zahlen der Lokalverwaltung)

Gemäß Volkszählung 2011 hatten die folgenden damaligen, nicht als Städte (bashkia) geltenden und heute nicht mehr existierenden Gemeinden, mehr als 10.000 Einwohner:
 Kashar (Kreis Tirana): 43.353
 Paskuqan (Kreis Tirana): 37.349
 Rrashbull (Kreis Durrës): 24.081
 Farka (Kreis Tirana): 22.633
 Rrethina (Kreis Shkodra): 21.199
 Dajt (Kreis Tirana): 20.139
 Buçimas (Kreis Pogradec): 15.687
 Bushat (Kreis Shkodra): 14.149
 Shënkoll (Kreis Lezha): 13.102
 Xhafzotaj (Kreis Durrës): 12.381
 Thumana (Kreis Kruja): 12.335
 Cakran (Kreis Fier): 11.722
 Pojan (Kreis Korça): 10.864
 Bradashesh (Kreis Elbasan): 10.700
 Maqellara (Kreis Dibra): 10.662
 Tërbuf (Kreis Lushnja): 10.201
 Katund i Ri (Kreis Durrës): 10.161

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Instituti i Statistikës (INSTAT)
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte Albaniens

Einzelnachweise 

!Stadte
Albanien